Кушчулар (Геранбойский район)
Ашагы Кушчулар 
Юхары Кушчулар

См. также 

 Кушчу